Osoby:
 Catharina Elisabeth Goethe – matka Johanna Wolfganga von Goethe
 Johann Wolfgang von Goethe – niemiecki poeta
 Ottilie von Goethe – niemiecka pisarka

Inne:
 (3047) Goethe – planetoida
 (1728) Goethe Link – planetoida
 Goethe-Institut – niemiecka instytucja kultury
 Goethe Link Observatory – amerykańskie obserwatorium astronomiczne

Zobacz też:
 Göde
 Göthe
 Goette
 Götte
 Zakochany Goethe